Maciej Bielawski – polski brydżysta, Mistrz Międzynarodowy (PZBS), zawodnik Bridge24.pl 2.

Wyniki brydżowe 
W światowych zawodach zdobył następujące lokaty:

Zawody europejskie 
W europejskich zawodach zdobył następujące lokaty:

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Polscy brydżyści sportowi
Urodzeni w 1990